The Badlands – pianura degli Stati Uniti d'America
 The Badlands – pianura degli Stati Uniti d'America
 The Bad Lands – film del 1925 diretto da Dell Henderson

Pagine correlate 
 Badlands